Okręty US Navy o nazwie USS "Nicholas", pochodzącej od majora Samuela Nicholasa (1744–1790), pierwszego komendanta United States Marines.
 Pierwszy "Nicholas" (DD-311) był niszczycielem typu Clemson, który został zwodowany w 1919 i był jednym z siedmiu niszczycieli zniszczony w trakcie katastrofy przy Przylądku Honda 8 września 1923.
 Drugi "Nicholas" (DD-449) był niszczycielem typu Fletcher, który został zwodowany w 1942 i został wycofany ze służby w 1970.
 Trzeci "Nicholas" (FFG-47) jest fregatą typu Oliver Hazard Perry, który został zwodowany w 1983 i nadal pozostaje w służbie (stan na 2007 rok).

Nicholas